Carpineto puede referirse a:
 Carpineto, comuna y población de Francia, en la región de Córcega, departamento de Alta Córcega.
 Carpineto della Nora, municipio de la Provincia de Pescara, en Abruzos, Italia.
 Carpineto Romano, localidad y comuna de la provincia de Roma, región de Lacio, Italia.
 Carpineto Sinello, municipio de la Provincia de Chieti, en Abruzos, Italia.